Sposalizio della Vergine - episodio della tradizione cristiana e tema artistico

Opere d'arte
Sposalizio della Vergine (1303-1305) – affresco di Giotto, Cappella degli Scrovegni, Padova
Sposalizio della Vergine (1328-1335) – affresco di Taddeo Gaddi, cappella Baroncelli in Santa Croce, Firenze
Sposalizio della Vergine (1352-1360 circa) – bassorilievo dell'Orcagna, Orsanmichele, Firenze
Sposalizio della Vergine (1380 circa) –  tavola di Niccolò di Buonaccorso, National Gallery, Londra
Sposalizio della Vergine (1392-1395) – affresco di Agnolo Gaddi, cappella del Sacro Cingolo nel Duomo di Prato
Sposalizio della Vergine (1420-1425) – affresco di Lorenzo Monaco, cappella Bartolini Salimbeni in Santa Trinità, Firenze 
Sposalizio della Vergine (1420-1430) – tavola di Robert Campin, Museo del Prado, Madrid
Sposalizio della Vergine, predella separata dallIncoronazione della Vergine (1432) – tavola di Beato Angelico, Museo di San Marco, Firenze
Sposalizio della Vergine (1435 circa) – tavola di Michelino da Besozzo, Metropolitan Museum, New York
Sposalizio della Vergine (1436 circa) –  affresco di Masolino da Panicale, Collegiata di Castiglione Olona
Sposalizio della Vergine (1420-1425) –  affresco di Domenico Ghirlandaio, cappella Tornabuoni in Santa Maria Novella, Firenze
Sposalizio della Vergine (1501-1504) –  tavola del Perugino, Musée des Beaux-Arts, Caen
Sposalizio della Vergine (1504) –  tavola di Raffaello Sanzio, Pinacoteca di Brera, Milano
Sposalizio della Vergine (o Miracolo della verga fiorita), 1504-1508, tela di Vittore Carpaccio, Pinacoteca di Brera, Milano
Sposalizio della Vergine (1513) –  affresco di Franciabigio, Santissima Annunziata, Firenze
Sposalizio della Vergine (1517-1518) –  affresco del Beccafumi, San Bernardino, Siena
Sposalizio della Vergine (1523) –  tavola di Rosso Fiorentino, San Lorenzo, Firenze
Sposalizio della Vergine (1540-1545) –  tela di Romanino, Banco di Brescia, Brescia
Sposalizio della Vergine (1599) – tela di Enea Salmeggia, duomo di Milano, Milano
Sposalizio della Vergine (1613-1614) –  tela di El Greco, Museo nazionale d'arte della Romania, Bucarest
Sposalizio della Vergine (1617) –  tela di Giulio Cesare Procaccini, Galleria nazionale di Parma
Sposalizio della Vergine (1647) –  tela di Pietro Novelli, San Matteo al Cassaro, Palermo
Sposalizio della Vergine (1688) –  tela di Luca Giordano, Museo del Louvre, Parigi
Sposalizio della Vergine (1735) – altorilievo di Giuseppe Torretti, cappella del Rosario ai Santi Giovanni e Paolo, Venezia

Pagine correlate
Chiesa dello Sposalizio di Maria Vergine